Resultats del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1978, disputat al circuit de Watkins Glen l'1 d'octubre del 1978.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Mario Andretti 1' 38. 114

 Volta ràpida: Jean Pierre Jarier 1' 39. 557 (a la volta 55)

Referències 

 

Estats Units
1978